Нижче наведено список населених пунктів повіту Ковасна, Румунія.

Ковасна